

Eliminacje kontynentalne

Półfinały

Abensberg (1) 
 13 czerwca 1982 r. (niedziela),  Abensberg

Awans: 8 do Finału Kontynentalnego

Lonigo (2) 
 13 czerwca 1982 r. (niedziela),  Lonigo

Awans: 8 do Finału Kontynentalnego

Finał Kontynentalny 
 25 lipca 1982 r. (niedziela),  Leszno

Awans: 5 do finału światowego
Uwaga! Emil Sova zastąpił Josefa Aignra

Eliminacje interkontynentalne

Skandynawia

Eliminacje szwedzkie

Półfinały

Motala (1) 
 7 maja 1982 r. (piątek),  Motala

Awans: 10 do finału szwedzkiego

Gislaved (2) 
 9 maja 1982 r. (niedziela),  Gislaved

Awans: 9 do finału szwedzkiego

Finał szwedzki 
 25 maja 1982 r. (wtorek),  Målilla
 26 maja 1982 r. (środa),  Sztokholm
 27 maja 1982 r. (czwartek),  Mariestad

Awans: 4 do finału skandynawskiego oraz Jan Andersson
Uwaga! Conny Samuelsson zastąpił Bernta Perssona

Finał duński 
 1982 r.

Awans: 6 do finału skandynawskiego
Punktacja (8-16) → brak danych

Finał skandynawski 
 4 lipca 1982 r. (niedziela),  Fjelsted

Awans: 6 do Finału Interkontynentalnego

Eliminacje zamorskie

Eliminacje brytyjskie

Półfinały

Londyn (1) 
 14 maja 1982 r. (piątek),  Londyn – Hackney

Awans: 8 do Finału Brytyjskiego

Birmingham (2) 
 14 maja 1982 r. (piątek),  Birmingham

Awans: 8 do Finału Brytyjskiego

Finał brytyjski 
 2 czerwca 1982 r. (środa),  Coventry

Awans: 8 do finału zamorskiego

Finał amerykański 
 12 czerwca 1982 r. (sobota),  Long Beach

Awans: 3 do finału zamorskiego oraz Bruce Penhall jako zeszłoroczny mistrz świata

Finał zamorski 
 4 lipca 1982 r. (niedziela),  Londyn – White City

Awans: 10+1 do Finału Interkontynentalnego

Finał Interkontynentalny 
 23 lipca 1982 r. (piątek),  Vetlanda

Awans: 11+1 do finału światowego

1982
1982 w sporcie żużlowym